Кубок Албании по футболу 2013/2014 годов () — 62-й розыгрыш Кубка Албании по футболу.

Предварительный раунд

Второй раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт fshf.org
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Албании в 2013 году
Спорт в Албании в 2014 году
Албания
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году